Bernard van Merode (1510-1591) – militare fiammingo
 Bernard van Merode (1570-1640) – nobile fiammingo